Natal de Elvas, também conhecida como Como estais tão galantinho.
 Natal de Elvas, também conhecida como Eu hei de dar ao Menino ou Olhei para o céu.
 Natal de Elvas, também conhecida como Eu hei de m'ir ao presépio.